Siclo – antica unità di peso vicino-orientale
Siclo (nuovo shekel) – valuta ufficiale di Israele
Siclo (vecchio shekel) – valuta di Israele tra il 1980 e il 1985

Pagine correlate
Shekel